Цей список є списком видів птахів, записаних на території Литви.

Із 342 зазначених в таблиці видів, 3 зниклі, 13 перебувають під загрозою зникнення, 20 уразливі, 31 перебува у близькому до уразливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
 
 

Литва
Фауна Литви
Списки:Литва